Jaquim pode se referir a:

 Jaquim, um personagem bíblico menor
 O pilar em frente do Templo de Salomão o nome de Jaquim; ver Boaz e Jaquim

Desambiguação